Конькобежный центр — спортивный комплекс для занятий конькобежным спортом. Как имя собственное может употребляться для обозначения следующих объектов:
 Коломна — спортивный комплекс в одноимённом городе; конечная остановка коломенского трамвая носит название «Конькобежный центр»
 Адлер-Арена ранее называлась «Крытый конькобежный центр «Олимпийский овал»».

См. также 
 :Категория:Конькобежные катки России